Ла Пуерта дел Љано има више значења:

 Ла Пуерта дел Љано (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пуерта дел Љано (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта дел Љано (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику